Joke peut désigner :
 Joke, un mot anglais signifiant « blague » ;
 Private joke (trad : blague privée)
 Private joke (trad : play dixit yazzz)

Prénoms 
 Joke Buysschaert (1981-), judokate belge ;
 Joke Renneboogh (1978-),  joueuse belge de volley-ball ;
 Joke Schauvliege (1970-), femme politique belge.

Musique 
 Killing Joke, groupe de rock britannique, formé en 1979 ;
 Killing Joke et Killing Joke, albums de 1980 et 2003 ;
 Cool Joke, groupe de rock japonais formé en 2001 ;
 Joke (1989-), rappeur français ;
 Joke (The JOKE);
 No Joke!,  du groupe de rock alternatif américain Meat Puppets, sorti en 1995.

Autres 
 Batman: The Killing Joke, comics de Batman de 1988 ;
 A Good Joke, film américain muet réalisé par George Albert Smith en 1899 ;
 A Joke on Grandma, film américain muet sorti en 1901.

Voir aussi